Arturo Bocchini – prefetto e senatore italiano
 Bartolomeo Bocchini – poeta italiano
 Ettore Bocchini Padiglione – cavaliere, militare e diplomatico italiano
 Manuela Bocchini – ex ginnasta italiana
 Riccardo Bocchini – scenografo e architetto italiano

Pagine correlate
 Bocchino